Erbsenbrunnen ist der Name folgender Brunnen:

Erbsenbrunnen (Guntersblum) in Guntersblum (Rheinland-Pfalz), 1655 zum ersten Mal erwähnt.
Erbsenbrunnen (Schellerten) in Schellerten (Niedersachsen) aus dem Jahr 1757.
Erbsenbrunnen (Stuttgart), Brunnen in Stuttgart, 1929 von Fritz von Graevenitz geschaffen.